Ілля — річка в Україні, ліва притока Грезлі.
 Ілля — річка в Україні, ліва притока Ужа.